Singa bezeichnet:

Orte:
 Singa (Bangladesch)
 Singa (Estland)
 Singa (Nepal)
 Singa (Sudan)
 eine antike Stadt in Kommagene, heute Üçgöz im Kreis Besni in der Provinz Adıyaman in der Türkei

Flüsse:
 Singa (Waja), Nebenfluss der Waja in Russland

Personen:
Singa Gätgens (* 1975), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin

Außerdem:
 Alternativschreibweise für die Königin Nzinga von Ndongo und Matamba
 Singa 1, das Fossil eines frühen anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens) aus der Nähe von Singa (Sudan)
 Singa (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Echten Radnetzspinnen (Araneidae)
 Singa (Mythologie), ein Wesen aus der Mythologie der Batak auf Sumatra, Indonesien
 Singa der Löwe, Maskottchen einer Kampagne des Kulturministeriums von Singapur seit 1979

Siehe auch:
 Nzinga